Luoxi bezeichnet:

 Luoxi (Gaoping) (螺溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Luoxi (Jinxian) (罗溪镇), Großgemeinde im Kreis Jinxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Luoxi (Luhe) (螺溪镇), Großgemeinde im Kreis Luhe in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luoxi (Luojiang) (罗溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Luojiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Luoxi (Taihe) (螺溪镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Luoxi (Xinbei) (罗溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinbei in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Luoxi (Wuning) (罗溪乡), Gemeinde im Kreis Wuning in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Luoxi (Tianfu) (落溪村), Dorf in der Großgemeinde Tianfu in der chinesischen Provinz Sichuan